Себастьян Мартинес (): Мартинес Агирре, Себастиан Родриго (род. 1983) — уругвайский футболист, защитник.
 Мартинес Видрио, Себастьян (род. 2001) — мексиканский футболист, нападающий.
 Мартинес Муньос, Себастьян Игнасио (род. 1993) — чилийский футболист, полузащитник.
 Мартинес, Себастьян (австрийский футболист) (род. 1977) — австрийский футболист, полузащитник.